Командный чемпионат России по международным шашкам среди мужчин 2013 года в молниеносной программе прошёл 18 августа в г.Суздаль, Владимирская область. В командный зачёт шли только результаты представителей сборных регионов в в молниеносной программе.

Главный судья арбитр ФМЖД Мельников А. П., Главный секретарь судья всероссийской категории Виноградов Б. Л.

 — Башкортостан (Амриллаев Муродулло, Шайбаков Айнур,
Георгиев Александр)

 — Удмуртия (Чижов Алексей, Филимонов Андрей, Рахимзянов Рафис)

 — Тверская область (Калмаков Андрей, Букин Николай, Бонадыков Сергей)

4. Тюменская область — Мильшины Владимир и Максим

5. Брянская область — Маркин Василий, Псурцев Иван, Петрушин Захар

6. Кемеровская область — Аширов Дамир, Агафонов Никита

7. Республика Марий Эл — Ларионов Николай, Сабанцев Петр, Семёнов Сергей

Литература 
	
В дамки вышли молниеносно / подгот. О. Артемов // Тверская Жизнь. — 2013. — 22 авг. (№ 156). — С. 4

Рубрики: Шашки

Аннотация: Об успешном выступлении тверских спортсменов на чемпионате России по бошкам (бронзовые медали).

Доп.точки доступа: Артемов, Олег \подгот.\; Калмаков, Андрей (гроссмейстер, г. Тверь); Бонадыков, Сергей (международный гроссмейстер по шашкам, г. Тверь); Букин, Николай (шашист, кандидат в мастера спорта).

Чемпионаты России в 2013 году
Командные чемпионаты России по международным шашкам среди мужчин
Спортивные соревнования в Суздале
События 18 августа
2013 год в шашках
Август 2013 года
2013 год во Владимирской области